Локва може бити:

 Локва, мања количина воде која се задржи након кише, бара

или

 Локва (Књажевац), насеље у општини Књажевац, Република Србија
 Локва (Звечан), насеље у општини Звечан, КиМ, Република Србија
 Локва (Коњиц), насеље у општини Коњиц, Федерација БиХ
 Локва Рогозница, насеље града Омиша, Република Хрватска
 Локва (планина)

Види још 
 Локвањ
 Локве
 Локвица